Победитель турнира 2007 года — Томми Хаас — защищал свой титул в качестве третьего сеяного, но проиграл во втором круге.

Стив Дарси завоевал свой второй в карьере титул.

Посев 

  Энди Роддик (Четвертьфинал)
  Джеймс Блэйк (отказ)  Томми Хаас (Второй раунд)
  Радек Штепанек ''(Полуфинал)

<li> Сэм Куэрри (Второй раунд)
<li> Томас Юханссон (Второй раунд)
<li> Юрген Мельцер (Второй раунд)
<li> Робин Сёдерлинг (Финал)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2008